

Politique 

 PDR, Pacte de responsabilité (France),
 PDR, Partia Demokrate e Re (Nouveau Parti démocratique (Albanie)),
 PDR, Parti pour la démocratie et le renouveau au Mali,
 Le PDR, Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés dans le GPRF,

L'abréviation PDR, peut également désigner la Présidence ou le Président de la République.

Signalétique 

 PDR, Presidente Dutra, Brésil; Code AITA pour aéroports internationaux.

Toponymie 

 PDR, pour Pont-de-Roide, une commune en France.

Technique 
  , radar Doppler pulsé - en anglais,
  Pièce de rechange, dans l'industrie.